Austria:
 Hartberg – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Hartberg – rzeka
 Hartberg – były powiat
 Hartberg-Fürstenfeld – powiat w kraju związkowym Styria
 Hartberg Umgebung – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Zobacz też:
 Hardberg
 Hardtberg